Gaj je lahko:

 gaj - po Slovarju slovenskega knjižnega jezika redek, negovan gozd
 Mozirski gaj

Naselje  

 Gaj - Občina Brežice
 Gaj - Občina Slovenska Bistrica
 Gaj - Občina Šmarje pri Jelšah
 Gaj - Občina Kovin v Srbiji
 Gaj nad Mariborom
 Spodnji Gaj pri Pragerskem

Osebno ime 

 Gaj - moško osebno ime
 Gaj - papež
 Gaj Julij Cezar - rimski politik, vladar in vojskovodja, po katerem se imenuje vladarski naziv cesar
 Gaj Avgust Oktavijan -  rimski politik in cesar, Cezarjev pranečak
 Gaj Grakh Sempronij - rimski politik
 Ljudevit Gaj - izumitelj gajice

Naselja v Sloveniji